Assur (Assíria) — capital do Império Assírio
 Assur (deus) — deus da mitologia do Império Assírio
 Assur (filho de Sem) — segundo filho de Sem e neto de Noé
 Assur (general de Cosroes II) — general sassânida do 

Desambiguações de história